Dit is een lijst van vliegvelden in de Filipijnen die opgedeeld is in klassen zoals de Civil Aviation Authority of the Philippines deze indeelt. Binnen deze groepen is alfabetisch gesorteerd op locatie.

Er zijn door CAAP vier klassen gemaakt: internationale vliegvelden, grote commerciële binnenlandse vliegvelden (trunkline-vliegvelden), kleine commerciële binnenlandse vliegvelden (secundaire vliegvelden) en feeder-vliegvelden. De laatste groep vliegvelden wordt gebruikt voor particuliere luchtvaart, in een enkel geval ook voor commerciële luchtvaart. Buiten het systeem en deze lijst valt de groep van vliegvelden die niet geclassificeerd zijn. Deze kleine, en veelal particuliere vliegvelden worden gebruikt binnen landbouw en bosbouw, daarnaast worden zij gebruikt voor toerisme en particuliere luchtvaart.

Gesloten Vliegvelden

Bacolod City Domestic Airport
Mandurriao Airport

Zie ook 
 Vervoer in de Filipijnen

Externe links 
 Lijsten van vliegvelden in de Filipijnen:
 Great Circle Mapper
 FallingRain.com
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data
 A-Z World Airports

 
Filipijnen
Vliegvelden